Строб може да се отнася за:
 Жан-Мари Строб (р. 1933), френски режисьор
 Питър Строб (р. 1943), американски писател